

Geografia

Francia
 Poggio-Mezzana – comune nel dipartimento della Corsica settentrionale

Italia
 Mezzana – comune in provincia di Trento
 Mezzana Bigli – comune in provincia di Pavia
 Mezzana Mortigliengo – comune in provincia di Biella
 Mezzana Rabattone – comune in provincia di Pavia
 Mezzana Casati – frazione di San Rocco al Porto in provincia di Lodi
 Mezzana Superiore – frazione di Somma Lombardo in provincia di Varese
 Mezzana – frazione di Prato
 Mezzana – frazione di San Giuliano Terme in provincia di Pisa
 Mezzana – frazione di Fivizzano in provincia di Massa

Svizzera
 Mezzana – frazione di Coldrerio

Altro 
 Mezzana – dipinto del 1656 del pittore olandese Jan Vermeer.
 Mezzana – tipo di mattone, via di mezzo tra quadruccio e pianella.
 Albero di mezzana – nella nautica, albero situato a poppavia dell'albero di maestra